Aleksei Dmítrievitx Fiódorov, escaquista bielorús
 Aleksei Fiódorovitx Fiódorov, heroi de guerra soviètic